Kn es una abreviación que puede referirse a diferentes conceptos.
 En teoría de gráficas, Kn se refiere a la gráfica completa con n vértices.
 kN es la abreviatura de kilonewton.
 kn es la abreviatura de nudo, (del inglés knot, nudo.)